Івонн Коулі і Гелен Гурлей були чинними чемпіонками.

Діанне Фромгольтц і Гелен Гурлей виграли титул, у фіналі перемігши Бетсі Нагелсен і Керрі Рід з рахунком 5–7, 6–1, 7–5

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 

Жінки, парний розряд
Січень 1977